Les Quat'z'Arts peut faire référence au :
 Bal des Quat'z'Arts, qui réunit les élèves en architecture, peinture, sculpture et gravure de l'École nationale des beaux-arts de Paris.
 Cabaret des Quat'z'Arts, un ancien établissement situé à Montmartre, près du bal du Moulin Rouge.
 Bal du Chat Noir, organisé à Dunkerque par l'association philanthropique et carnavalesque des Quat'Z'Arts.